Rudkowsky ist der Familienname folgender Personen:
 Cody Rudkowsky (* 1978), kanadischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Rudkowski